Nuoto sincronizzato ai campionati mondiali di nuoto 2017 - Squadre – competizione di nuoto con programma libero combinato
 Nuoto sincronizzato ai campionati mondiali di nuoto 2017 - Squadre – competizione di nuoto con programma libero
 Nuoto sincronizzato ai campionati mondiali di nuoto 2017 - Squadre – competizione di nuoto con programma tecnico